Иван Вереща́гин:
 Верещагин, Иван Алексеевич (род. 1995) — российский хоккеист.
  (?—?) — русский поэт, библиотекарь Московского университета.
 Верещагин, Иван Кузьмич (1902 — ????) — директор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) с 1949 по 1952 год
 Верещагин, Иван Фёдорович (1912—1995) — советский и российский учёный-механик. Примечания